Крупп — многозначное имя собственное: фамилия и топоним.

 Круппы — династия немецких промышленников.

Фамилия 
 Крупп, Альфред (1812—1887) — немецкий промышленник и изобретатель, сын Фридриха Круппа, «пушечный король».
 Крупп, Альфрид (1907—1967) — немецкий промышленник, сын Густава Круппа фон Болен, «последний Крупп».
 Крупп, Антон — сын Арндта Круппа.
 Крупп, Арндт (?—1624) — основатель династии.
 Крупп, Арон Яковлевич (1937—1971) — советский поэт, бард.
 Крупп, Берта Айххоф (1831—1888) — жена Альфреда Круппа.
 Крупп фон Болен унд Гальбах, Берта — дочь Фридриха Альфреда Круппа.
 Крупп, Бьорн (род. 1991) — немецкий хоккеист, сын Уве Круппа.
 Крупп фон Болен унд Гальбах, Густав (1870—1950) — муж Берты Крупп фон Болен.
 Крупп, Маргарет фон Энде (1854—1931) — жена Фридриха Альфреда Круппа.
 Крупп, Рудольф Паулевич (1890—1944) — эстонский военный деятель, подполковник Эстонии и РККА.
 Крупп, Уве (род. 1965) — немецкий хоккеист и тренер.

Топоним

Россия 
 Крупп — деревня в Печорском районе Псковской области.
 Крупп — село в Псковском районе Псковской области.

США 
 Крупп — город в штате Вашингтон.

См. также 
 Крапп (значения)
 Круп (значения)
 Крупа (значения)
 Круппа
 Die Krupps — музыкальная группа в стиле индастриал, названная в честь этой династии.
 Friedrich Krupp AG Hoesch-Krupp